Аня Клинг (; род. , Потсдам, ГДР) — немецкая актриса.

Биография 
Аня — вторая дочь кинопродюсера и режисcёра-документалиста Ульриха Клинга, который работал на киностудии Studio Babelsberg, и его жены Маргариты Пал, актёрский агент. Родилась и выросла  в Вильгельмсхорстве, недалеко от Потсдама, со своей старшей сестрой и также актрисой . Окончила политехническую среднюю школу, в 1987 году поступила на медицинский факультет. В 1989 году Аня Клинг сыграла главную роль в картине «» постановки . Она оставила медицину и поступила в театральное училище. Непродолжительное время вела молодёжную передачу «Elf 99».

В 1995 году Клинг сыграла роль Энджи в научно-фантастическом фильме «Падение авиатора». В том же году она была номинирована на премию «Золотая камера» в категории «Лучшая новая актриса». В 1997 году Клинг озвучила Анастасию в одноимённом мультфильме. С 1997 по 1998 год актриса сыграла в восьмом и девятом сериалах итальянской телеэпопеи «Спрут». В 1998 году на телевизионном фестивале в Монте-Карло получила награду «Золотая нимфа». В 2004 году актриса сыграла роль королевы Метаксы в пародийной комедии «Космический дозор. Эпизод 1» режиссёра Михаэля Хербига. В 2008 году за участие в телевизионном фильме «Мы люди — любовь не знает границ» Клинг была номинирована сразу на три премии: «Золотая камера», «Баварская телевизионная премия» и «Немецкая телевизионная премия».

Личная жизнь 
Живёт в Вильгемсхорстве, недалеко от Потсдама, где выросла. Была замужем за менеджером Йенсом Зольфом, в браке у пары родились сын и дочь. В ноябре 2012 года супруги объявили, что будут жить по отдельности. В сентябре 2018 актриса вышла замуж за Оливера Хааса, с которым познакомилась тремя годами ранее во время съёмок.

Регулярно вместе со своей сестрой принимает участие в гонках на собачьих упряжках Балтийского сияния, посвященные Welthungerhilfe.

В 2007 году в List Verlag была опубликована автобиография актрисы «Meine kleine Großfamilie: 6 Erwachsene, 3 Kinder und jede Menge Action» ().

В апреле 2020 года вместе с сестрой Герит выпустила книгу «Dann eben ohne Titel… Wir konnten uns mal wieder nicht einigen: Zwei Schwestern, eine Geschichte» ().

Фильмография

Аудиокниги 
 Салли Кослоу: «Я, Молли Маркс, недавно скончалась» (), 2009.

Литература 
 Der ungeteilte Himmel. Schauspieler aus der DDR erzählen. Verlag Neues Leben Berlin, 2009. ISBN 978-3-355-01764-0
 Manfred Hobsch, Ralf Krämer, Klaus Rathje: Filmszene D. Die 250 wichtigsten jungen deutschen Stars aus Kino und TV. Unter Mitarbeit von: Jonas Demel, Simone Falk, Thomas Gensheimer, Claudia Nitsche, Yvona Sarvan und Harald Tews. Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag GmbH, Berlin 2004, ISBN 3-89602-511-2, S. 227 ff.
 Kling Anja: Meine kleine Großfamilie: 6 Erwachsene, 3 Kinder und jede Menge Action. List, Berlin, 2007. ISBN 978-3471795668
 Kling Anja, Gerit Kling, Peter Käfferlein, Olaf Köhne: Dann eben ohne Titel… Wir konnten uns mal wieder nicht einigen: Zwei Schwestern, eine Geschichte. ARISTON, 2020. ISBN 978-3424202236

Награды

Примечания

Ссылки